San-Gavino kan syfta på följande platser:

 San Gavino Monreale, ort och kommun i provinsen Sydsardinien i regionen Sardinien i sydvästra Italien.

Frankrike 

 San-Gavino-d'Ampugnani, departementet Haute-Corse i regionen Korsika, 
 San-Gavino-di-Carbini, departementet Corse-du-Sud i regionen Korsika, 
 San-Gavino-di-Fiumorbo, departementet Haute-Corse i regionen Korsika, 
 San-Gavino-di-Tenda, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,